Govern Revolucionari de Nagaland, organització opositora històrica del Nagaland (Índia)
 GRN també és el codi del COI de Grenada
 grn també és el codi ISO 639-3 del guaraní, llengua ameríndia de l'Amèrica del Sud